

Biochimica 
 TPP – abbreviazione per Tiamina pirofosfato

Codici 
 TPP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarapoto (Perù)
 tpp – codice ISO 639-3 della lingua tepehua di Pisaflores

Economia 
 Partenariato Trans-Pacifico (Trans-Pacific Partnership)

Sigle 
 Teatro Pubblico Pugliese
 Third-Party Provider –- Operatore nell'ambito dell'Open banking
 TPP – Trasporto Pubblico Passeggeri

Altro 
 Tribunale permanente dei Popoli, tribunale d'opinione internazionale finalizzato alla promozione dei diritti umani
 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, videogioco della serie Metal Gear